MPC est un sigle pouvant désigner :
  ;
 maturité professionnelle commerciale, en Suisse ;
 Media Player Classic ;
 MIDI Production Center, une machine de composition musicale de la société Akai ;
 Ministère public de la Confédération (Suisse) ;
 , un organisme de l'Union astronomique internationale ;
 , un comité chargé de fixer les principaux taux directeurs de la Banque d'Angleterre ;
 Mouvement pour la communauté, créé en 1959 par Jacques Dauer ;
Moving Picture Company, une société spécialisée dans les effets visuels ;
 Moyenne pondérée cumulative, un système de notation scolaire populaire en Amérique du Nord (cf. Grading in education) ;
 Multimedia Personal Computer ;
 Musepack, un format de compression de données audio ;
 Music Player Command, un client pour le lecteur audio libre Music Player Daemon.

Mpc est par ailleurs le symbole du mégaparsec, une unité de longueur utilisée en astronomie (mpc, correspondant à milliparsec, n'est en pratique pas utilisé).